Појам Теобалд I може да се односи на:

 Теобалд I од Шампање
 Теобалд I од Наваре
 Теобалд I, гроф Лорене